Howsepjan () ist der Familienname folgender Personen:

 Rumjan Howsepjan (* 1991), armenischer Fußballspieler
 Sargis Howsepjan (* 1972), armenischer Fußballspieler
 Watsche Howsepjan (1925–1987), armenischer Dudukspieler